На цій сторінці зібрані дані про усі колишні населені пункти на території Домбаровського району Оренбурзької області.

Джерела 
Топографічні карти m-40-11, m-40-12, m-40-18, m-41-07.

Населені пункти Домбаровського району
Колишні населені пункти Оренбурзької області